Каменецкий район () — административно-территориальная единица Брестской области Республики Беларусь. В районе насчитывается 14 Советов (13 сельских и один городской), в которые входят 236 населённых пунктов. Районный центр — город Каменец.

Краткая информация 

 Площадь района — 1 705,3223 км2 (2019);
 численность населения района — 33 492 чел. (2019);
 количество Советов: 15, в том числе
 сельских — 13;
 городских — 1 (Высоковский);
 районных — 1 (Каменецкий);
 количество населённых пунктов: 236, в том числе
 городов — 2;
 агрогородков — 17;
 деревень — 216;
 хуторов — 1;
 количество населённых пунктов без постоянного населения — 7.

Список

Рекорды 

 Самый крупный населённый пункт по площади:
 среди городов — Каменец (8,1686 км2);
 среди агрогородков — Пелище (4,3785 км2);
 среди деревень — Оберовщина (1,4426 км2).
 Самый крупный населённый пункт по численности населения:
 среди городов — Каменец (8 336 чел.);
 среди агрогородков — Беловежский (2 053 чел.);
 среди деревень — Оберовщина (901 чел.).

Примечания 

Списки населённых пунктов Белоруссии
Населённые пункты Каменецкого района